El Quadrat d'or és la zona de l'Eixample de Barcelona situada al voltant del Passeig de Gràcia i delimitada entre el carrer Aribau i Passeig de Sant Joan, i des de les rondes de Sant Pere i Universitat a la Diagonal en la part superior la qual té forma de quadrat i acull un ric patrimoni arquitectònic. El nom prové de l'exposició del mateix nom sobre l'arquitectura modernista d'aquesta zona realitzada l'any 1990 dins les activitats de l'Olimpíada Cultural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.

Situat en el context de la riquesa burgesa en la qual cresqué l'Eixample, el Quadrat d'Or guarda exponents molt importants de l'arquitectura modernista catalana barcelonina de començament del . Així podem trobar la Casa Batlló, d'Antoni Gaudí i Cornet, la Casa Amatller, de Josep Puig i Cadafalch, la Casa Lleó Morera, de Lluís Domènech i Montaner; la Casa Milà (altrament dita La Pedrera) obra també d'Antoni Gaudí i Cornet; la Casa Terrades (coneguda com la Casa de les Punxes) obra també de Josep Puig i Cadafalch; la Casa Macaya, també obra de Josep Puig i Cadafalch; o també l'edifici Montaner i Simon, de Lluís Domènech i Montaner, que des de juny de 1990 i després d'una restauració dels arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech i Girbau acull la seu de la Fundació Antoni Tàpies.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Turisme de Barcelona, el Quadrat d'Or
  Barceloca, el Quadrat d'Or

Geografia de l'Eixample de Barcelona